L'adjectif clermontais signifie « relatif à Clermont », et Clermontais est le gentilé correspondant. En pratique Clermont peut désigner :
 Clermont-l'Hérault, une commune située dans le département de l'Hérault (France) ;
 Labastide-Clermont, une commune située dans le département de la Haute-Garonne (France).

Notes et références 

Gentilé